Ве́ра Алекса́ндровна Гане́ева (), в девичестве Карми́шина — российская легкоатлетка, специалистка по метанию диска. Выступала за сборную России по лёгкой атлетике в конце 2000-х — начале 2010-х годов, чемпионка Европы среди юниоров, победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Лондоне. Мастер спорта России международного класса. В 2017 году была дисквалифицирована за допинг, и многие её результаты ныне аннулированы.

Биография 
Вера Кармишина родилась 6 ноября 1988 года городе Камышине Волгоградской области.

Занималась лёгкой атлетикой в Волгограде, проходила подготовку под руководством тренеров С. И. Левина, Л. Р. Ганеева, В. Г. Батырева. Состояла в МГФСО.

Впервые заявила о себе в метании диска в 2007 году, выиграв юниорское европейское первенстве в Хенгело.

В 2009 году на молодёжном европейском первенстве в Каунасе стала серебряной призёркой, уступив только британке Иден Фрэнсис.

В 2011 году на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере выиграла бронзовую медаль, затем получила бронзу на летнем чемпионате России в Чебоксарах (позже в связи с дисквалификацией Дарьи Пищальниковой переместилась в итоговом протоколе соревнований на вторую позицию). Попав в состав российской национальной сборной, выступила на Кубке Европы по зимним метаниям в Софии, где стала третьей в личном зачёте и вместе со своими соотечественницами расположилась на третьей строке командного зачёта. Также, будучи студенткой, представляла страну на Универсиаде в Шэньчжэне — показала здесь результат 60,29 метра, став четвёртой.

В 2012 году была третьей на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере и второй на летнем чемпионате России в Чебоксарах (впоследствии в связи с дисквалификацией Пищальниковой поднялась на второе и первое места соответственно). Выполнив олимпийский квалификационный норматив, по итогам чемпионата удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх в Лондоне — в программе метания диска с результатом 59,90 метра не смогла преодолеть предварительный квалификационный этап.

После лондонской Олимпиады Ганеева осталась в основном составе российской национальной сборной и продолжила принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 2013 году она стала третьей на чемпионате России в Москве, одержала победу на домашней Универсиаде в Казани, выступила на домашнем чемпионате мира в Москве.

В 2016 году победила на зимнем чемпионате России по длинным метаниям в Адлере.

19 апреля 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила о дисквалификации на два года метательницы диска Веры Ганеевой. Её допинг-проба, взятая на Олимпийских играх в Лондоне, дала положительный результат на дегидрохлорметилтестостерон. Результаты спортсменки с 3 августа 2012 года по 2 августа 2014 года были аннулированы. В феврале 2019 года Спортивный арбитражный суд наказал её ещё одним двухгодичным отстранением.

Примечания 

Метатели диска России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Мастера спорта России международного класса по лёгкой атлетике
Легкоатлеты Волгограда
Легкоатлеты Москвы
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил